Emotion(s) (en anglais) ou Émotion(s) (en français) peut faire référence à plusieurs choses :

 Une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation ;

Musique

Groupes 
 The Emotions, groupe féminin américain de rhythm and blues formé en 1968 ;

Albums 
 Emotions, album du groupe britannique de rock The Pretty Things sorti en 1967 ;
 Emotions, album de la chanteuse américaine Mariah Carey sorti en 1991 ;
 Emotion, album du chanteur congolais Papa Wemba sorti en 1995 ;
 Émotions, album du chanteur italo-belge Claude Barzotti sorti en 1998 ;
 Emotion, album de la chanteuse canadienne Carly Rae Jepsen sorti en 2015 ;
 Émotions, album du rappeur français Jul sorti en 2016.

Chansons 
 Emotion, chanson de Samantha Sang;
 Emotion, chanson de Helen Reddy;
 Emotion, chanson de Daft Punk;
 Emotion, chanson de la chanteuse japonaise Miliyah Katō sortie en 2013 ;

 Emotions, chanson de Brenda Lee, 1961;
 Emotions, chanson extraite de l'album Emotions de Mariah Carey, 1991.
 Emotions, chanson de Twista, 1997;
 Emotions, chanson de Jennifer Lopez, 2014;

 Émotions, chanson du rappeur français Jul sortie en 2016.